Лале Орта (; ) — турецкая футболистка, тренер, спортивный комментатор и судья. Первая представительница Турции, включённая в список судей ФИФА.

Биография 
Училась в школах Аксарая, Джибали и Бакыркёя. Затем поступила на финансовый факультет университета Мармара, который окончила в 1986 году. После этого училась в том же университете в 1993 году получила степень магистра в области физической культуры. В 2002 году получила степень доктора философии за работу «Аналитический подход к футбольным организациям в Турции и мире» ().

В 1998—2003 годах преподавала в стамбульском техническом университете. С 2003 по 2009 году — читала лекции в Университете 18 марта в Чанаккале.

Спортивная карьера 
В 1976—1989 годах была вратарём и капитаном первой турецкой женской футбольной команды «Достлукспор». Позднее она стала первой женщиной, получившей сертификат футбольного тренера, после этого работала тренером в клубе «Достлукспор», также тренировала национальную женскую футбольную команду.

Личная жизнь 
Замужем. Муж — актёр театра и кино Ахмет Орта.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футбольные судьи Турции
Женщины — футбольные судьи
Первые женщины в профессии
Выпускники университета Мармара
Преподаватели Стамбульского технического университета